Méo est le nom donné par les Français aux Hmong à l'époque coloniale. 
Méo est une localité de Côte d'Ivoire.
Cafés Méo

Patronyme 

Antonietta Meo (1930-1937),  était une enfant italienne, reconnue vénérable par l'Église catholique.
Guy Di Méo (1945-), géographe français.
Jean Méo (1927-), personnalité politique française.
Luca de Meo (1967-), homme d'affaires automobile.